Főjelentés 
 Csalétek: „csali”, zsákmány csapdába csalogatásához használt élelmiszer, anyag, eszköz

Filmek „Csalétek” magyar címmel
 Csalétek, eredeti címe The Bait, 1973-as amerikai bűnügyi film, rendezte Leonard J. Horn
 Csalétek, eredeti címe Decoy, 1995-as kanadai-amerikai kalandfilm, rendezte Victor (Vittorio) Rambaldi
 Csalétek, eredeti címe Bait, 2012-es ausztrál-szingapúri horrorfilm, rendezte Kimble Rendall

Filmek „A csalétek” magyar címmel
 „A csalétek”, a Vivát, Benyovszky! c. csehszlovák-magyar tévésorozat, 1. évad, 12. epizódjának (1975) címe  
 A csalétek, eredeti címe Il sospetto, 1975-ös olasz bűnügyi film, rendezte Francesco Maselli
 A csalétek, eredeti címe L’appât, 1995-ös francia bűnügyi film, rendezte Bertrand Tavernier
 A csalétek, eredeti címe L’appât, 2010-es kanadai kalandfilm, rendezte Yves Simoneau